Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1979.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els quatre millors resultats dels set primers grans premis i quatre dels vuit grans premis següents, d'aquesta manera s'eliminava els pitjors resultats en cada una de les dues parts possibles del campionat (4 de 8 i 4 de 8).

També és puntuable per al Campionat del món de constructors.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1979

Classificació del mundial de pilots del 1979 

(Clau de colors)

Competicions esportives del 1979
Temporades de Fórmula 1